Sypniewo est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Sypniewo, dans le powiat de Maków
 du village de Sypniewo, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Sypniewo

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Sypniewo, dans le powiat de Chodzież
 du village de Sypniewo, dans le powiat de Złotów